Франческа Ск'явоне була чинною чемпіонкою але вирішила того разу не брати участі.
Алізе Корне виграла титул, у фіналі перемігши Луціє Градецьку з рахунком 7–6(7–4), 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2013